Мексиканцы в США (Мексиканоамериканцы; ;  или ) — американцы США мексиканского происхождения. По состоянию на июль 2018 года американцы мексиканского происхождения составляли 11,3 % от всего населения США, а 37 миллионов жителей США были идентифицированы как имеющие полное или частичное мексиканское происхождение. По состоянию на июль 2018 года мексиканоамериканцы составляли 61,9 % всех латиноамериканцев в США. Многие американцы мексиканского происхождения проживают на американском Юго-Западе; более 60 % всех мексиканоамериканцев проживают в штатах Калифорния и Техас, также большие общины мексиканцев проживают в штатах Нью-Мексико, Аризона, Невада и Колорадо, поскольку все эти штаты изначально были частью Мексики. Кроме того, значительное количество мексиканцев живёт во Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Нью-Йорке, Оклахоме, Орегоне, Айдахо, Огайо и штате Вашингтон.

По состоянию на 2016 год мексиканцы составляли 53 % от общего числа латиноамериканцев иностранного происхождения. Мексиканцы также являются самыми многочисленными среди иностранцев, проживающих в США, составляя по состоянию на 2017 год 25 % от общего числа родившихся за пределами США.

Переселение мексиканцев в США как явление трудовой миграции в одинаковой степени обусловлено наличием благоприятствующих ему факторов по обе стороны от мексикано-американской границы: потребность в мексиканских рабочих в Соединённых Штатах играет столь же важную роль, как и наличие свободных рабочих ресурсов в Мексике. Вдобавок к этому, сложные системы социальных и семейных связей дают возможность трудовым ресурсам Мексики быстро узнавать о потребностях и возможностях, возникающих в США, и реагировать на них, тем самым образуя по факту трансграничный рынок труда.

История мексиканоамериканцев

Мексиканская миграция в XIX и начале XX века

Конец XX века

Расовая и этническая принадлежность

Классификация Бюро переписи населения США

Политика и дебаты о расовой классификации

Демография

По периодам

Культура

Кухня

Музыка

Экономические и социальные вопросы

Вопросы иммиграции

Дискриминация и стереотипы

Социальный статус и ассимиляция

Смешанные браки

Проблемы сегрегации

Ситуация на рынке жилья

«Битва в каньоне Чавес»

Латиноамериканская сегрегация против чёрной сегрегации

Сегрегация в образовании

Иммиграция и сегрегация

Движение чикано и мораторий чикано

Образование

Участие родителей

Общины мексиканоамериканцев

Другие направления миграции

Штаты США по количеству мексиканоамериканцев

Примечания

Литература 

 Englekirk, Allan, and Marguerite Marín. «Mexican Americans.» Gale Encyclopedia of Multicultural America, edited by Thomas Riggs, (3rd ed., vol. 3, Gale, 2014), pp. 195—217. online
 Gomez, Laura. Manifest Destinies: The Making of the Mexican American Race (New York UP, 2007). 
 Gómez-Quiñones, Juan, and Irene Vásquez. Making Aztlán: Ideology and Culture of the Chicana and Chicano Movement, 1966—1977 (2014)
 Meier, Matt S., and Margo Gutiérrez. Encyclopedia of the Mexican American civil rights movement (Greenwood 2000) online
 Quiroz, Anthony (ed.), Leaders of the Mexican American Generation: Biographical Essays. Boulder, CO: University Press of Colorado, 2015.
 Orozco, Cynthia E. No Mexicans, women, or dogs allowed: The rise of the Mexican American civil rights movement (University of Texas Press, 2010) online
 Rosales, F. Arturo. Chicano! The history of the Mexican American civil rights movement (Arte Público Press, 1997); online

Ссылки 

 California Ethnic and Multicultural Archives — In the Chicano/Latino Collections — Калифорнийский университет в Санта-Барбаре
 California Ethnic and Multicultural Archives — Digital Chicano Art — University of California Santa Barbara
 Calisphere > California Cultures > Hispanic Americans — Калифорнийский университет
 ImaginArte — Interpreting and Re-imaging Chican@Art — University of California Santa Barbara
 Mexican American News — Network of the Mexican American Community
 Mexican Americans MSN Encarta (Archived 2009-11-01)
 Think Mexican — News, Culture, and Information on the Mexican Community

Народы США